"Denominamos série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie"

(CRESPO, 2002, P.26)

Ver também 
 Série (matemática)
 Série temporal

Estatística